

Прізвище 

Пікок (, букв. Павич) — англійське прізвище. Відомі носії:
 Алан Пікок — англійський футболіст
 Берті Пікок (1928—2004) — північноірландський футболіст і футбольний тренер
 Джон Ендрю Пікок — британський космолог
 Томас Лав Пікок — англійський письменник-сатирик і поет

Інші значення 
 Пікок — найяскравіша зоря сузір'я Павича, 
 18727 Пікок — астероїд головного поясу